Miliaria calandra, a sármányfélék közé tartozó madárfaj (Emberiza calandra)
Miliaria, 1000 fős csapat a Római Birodalom korában, az auxiliáris cohors egyik típusa